Ширяєве — селище міського типу, Одеська область, Ширяївський район, районний центр
 Ширяєве — село Сумська область, Путивльський район